Samuilovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Samuilovo (distrikt i Bulgarien, Blagoevgrad), Obsjtina Petritj, 
 Samuilovo (distrikt i Bulgarien, Sliven), Obsjtina Sliven,